

La Garenne 
 des communes françaises (de différents départements) :
 La Garenne-Colombes, anciennement Garenne de Colombes (Hauts-de-Seine) ;
 Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) ;
 Le Pin-la-Garenne (Orne) ;
 Saint-Martin-la-Garenne (Yvelines) ;
 Saint-Pierre-la-Garenne (Eure) ;
 Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) ;
 des lieux-dits de communes françaises :
 La Garenne, à Gaillon (Eure) ;
 La Garenne, à Saint-Igny-de-Vers (Rhône) ;
 de hameaux français :
 La Garenne de Plessis-Saint-Jean
 autres lieux :
 l'aéroport Agen-La Garenne, situé sur la commune française du Passage (Lot-et-Garonne) ;
 le domaine de la Garenne Lemot, parc situé en France, à cheval sur la Loire-Atlantique et la Vendée ;
 Place de la Garenne, voie située dans le  de Paris

En Suisse :
 le parc zoologique La Garenne, situé en Suisse, dans le canton de Vaud.

Les Garennes 
 Garennes-sur-Eure, commune française située dans l'Eure (Normandie).
 Les Garennes sur Loire, commune nouvelle française située dans le Maine-et-Loire (Pays de la Loire).

Voir aussi 
 Garenne
 
 
 Lapin de garenne